Серхио Гомес Мартин (; ) — испанский футболист, левый защитник клуба «Манчестер Сити».

Клубная карьера 
Серхио начинал карьеру в скромной детской команде «Трахана». Позднее он выступал за детские коллективы «Бадалоны» и «Эспаньола». В 2010 году юный талант присоединился к системе именитой «Барселоны». Являлся членом юношеской команды этого клуба.

«Боруссия» Дортмунд 
В январе 2018 года игрок подписал контракт с дортмундской «Боруссией», которая заплатила за Гомеса 3 миллиона евро.

Андерлехт 
В июне 2021 года футболист перешел в бельгийский «Андерлехт». Контракт заключен до конца июня 2025 года.

Карьера в сборной 
В 2017 году Серхио был вызван главным тренером юношеской сборной Испании Сантьяго Санчесом на юношеский чемпионат Европы (до 17 лет) в Хорватии. На турнире он провёл все шесть встреч и отличился тремя голами. В составе юношеской сборной Серхио стал чемпионом Европы.

Достижения 
  Чемпион Европы (до 17): 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте UEFA

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Манчестер Сити»